Luise von Anhalt-Dessau ist der Name folgender Personen:

* Luise von Anhalt-Dessau (1631–1680), durch Heirat Herzogin von Liegnitz, Brieg, Wohlau und Ohlau
 Luise von Anhalt-Dessau (1709–1732), Prinzessin von Anhalt-Dessau und durch Heirat Fürstin Anhalt-Bernburg
 Luise von Anhalt-Dessau (1798–1858), Prinzessin von Anhalt-Dessau und durch Heirat Landgräfin von Hessen-Homburg
 Luise von Brandenburg-Schwedt (1750–1811) durch Heirat Fürstin und später Herzogin von Anhalt-Dessau

siehe auch:
 Marie Luise Charlotte von Hessen (1814–1895) Prinzessin von Hessen-Kassel und durch Heirat Prinzessin Anhalt-Dessau
 Anna Luise Föhse (1677–1745), durch Heirat Fürstin von Anhalt-Dessau.